R7, R 7 oder R-7 steht für:

 Hessischer Radfernweg R7
 Rychlostní silnice 7, Schnellstraße in Tschechien
 Rýchlostná cesta R7, Schnellstraße in der Slowakei
 ein Autobahnring in Belgien, siehe Liste der Autobahnen in Belgien
 Autostrada R 7, Autobahn im Kosovo
 Renault 7, PKW-Modell des französischen Herstellers
 Besoldungsgruppe R 7, siehe Besoldungsordnung R
 Leica R 7, Spiegelreflexkamera
 Aserca Airlines, IATA-Code der Fluggesellschaft aus Venezuela
 R-7, Interkontinental- und Trägerrakete
 R7-Sockel, Fassung für Leuchtmittel, siehe Lampensockel #Halogenstäbe
 BMW R 7, Motorrad-Prototyp
 Rublič R-7, Flugzeug-Prototyp
 Tupolew R-7, Flugzeug-Prototyp

Siehe auch:
 R07

R7